Assedio di Badajoz del 1658 durante la Guerra di restaurazione portoghese
 Assedio di Badajoz del 1705 durante la guerra di successione spagnola
 Primo assedio di Badajoz del 1811 durante la guerra d'indipendenza spagnola
 Secondo assedio di Badajoz del 1811 durante la guerra d'indipendenza spagnola
 Assedio di Badajoz del 1812